

Geografia 
 Arandas – comune francese situato nel dipartimento dell'Ain della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Arandas – comune del Messico, situato nello stato di Jalisco

Astronomia 
 Cratere Arandas – cratere sulla superficie di Marte